Віміозу () — португальська власна назва.

Топоніми

Віміозу — муніципалітет.
 Віміозу (парафія)